Hyposmocoma  — многочисленный род молей семейства роскошных молей (Cosmopterigidae).

Описание 
Род является эндемичным для Гавайских островов, известно 320—350 видов, которые занимают практически все экологические ниши на островах. Большинство видов растительноядные. Однако, у 4 видов хищные гусеницы используют шёлк для ловли улиток, которых поедают (самый известный из них Hyposmocoma molluscivora). Некоторые другие виды — земноводные гусеницы. Род эволюционировал на Гавайских островах на протяжении последних 20 млн лет. Как правило, каждый вид встречается на одном определённом острове и типичен для определённой местности.

Виды 

 Подрод Euperissus:
 Hyposmocoma adelphella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma adolescens Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma agnetella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma albocinerea (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma alticola Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma anthinella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma argentea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma argomacha Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma argyresthiella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma arundinicolor (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma aspersa (Butler, 1882) 
 Hyposmocoma auroargentea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma barbata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma basivittata (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma bitincta (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma brevistrigata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma caecinervis Meyrick, 1928
 Hyposmocoma catapyrrha (Meyrick, 1935) 
 Hyposmocoma centralis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma centronoma Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma chilonella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma chloraula Meyrick, 1928 
 Hyposmocoma cleodorella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma columbella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma complanella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma confusa (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma coprosmae (Swezey, 1920) 
 Hyposmocoma corticicolor (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma cristata (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma cryptogamiella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma cuprea (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma diffusa (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma digressa (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma discolor Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma divergens (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma dorsella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ekaha Swezey, 1910r 
 Hyposmocoma elegans (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma eleuthera (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma emendata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma empetra (Meyrick, 1915) 
 Hyposmocoma enixa Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ensifer Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma epicharis Walsingham, 1907/ 
 Hyposmocoma erebogramma (Meyrick, 1935) 
 Hyposmocoma erismatias Meyrick, 1928 
 Hyposmocoma exaltata (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma exornata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma exsul (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma falsimella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ferruginea (Swezey, 1915) 
 Hyposmocoma flavicosta (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma fluctuosa (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma fractivittella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma fugitiva (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma fulvida Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma fulvocervina Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma fulvogrisea (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma fuscodentata (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma fuscofusa (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma fuscopurpurata Zimmerman, 
 Hyposmocoma hirsuta (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma homopyrrha (Meyrick, 1935) 
 Hyposmocoma humerella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma incongrua (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma inflexa Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma insinuatrix Meyrick, 1928 
 Hyposmocoma jugifera Meyrick, 1928 
 Hyposmocoma kauaiensis (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma latiflua Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma lichenalis (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma lignicolor (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma limata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma longitudinalis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lugens Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lunifer Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma mactella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma maestella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma malacopa Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma margella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma mediocris (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma mormopica (Meyrick, 1935) 
 Hyposmocoma municeps (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma mystodoxa Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma nemo (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma nemoricola (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma nigrodentata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ningorella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma ningorifera (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma nipholoncha Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma niveiceps Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma obliterata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma obscura Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ocellata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ochreovittella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma oculifera Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ossea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma pallidipalpis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma palmifera (Meyrick, 1935) 
 Hyposmocoma palmivora Meyrick, 1928 
 Hyposmocoma paltodorella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma passerella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma petalifera (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma petroptilota (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma phantasmatella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma philocharis (Meyrick, 1915) 
 Hyposmocoma pittospori (Swezey, 1920) 
 Hyposmocoma plumbifer (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma pluviella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma poeciloceras (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma polia (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma praefracta (Meyrick, 1935) 
 Hyposmocoma pritchardiae (Swezey, 1933) 
 Hyposmocoma psaroderma (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma pucciniella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma puncticiliata (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma punctifumella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma quadripunctata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma quadristriata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma radiatella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma rediviva (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma repandella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma roseofulva Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma rotifer (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma rusius Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma rutilellum (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma sagittata (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma scandens Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma scepticella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma sciurella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma semifuscata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma semiusta (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma sideroxyloni (Swezey, 1932) 
 Hyposmocoma sordidella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma spurcata (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma stigmatella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma subargentea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma subaurata (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma subeburneum (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma sublimata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma subnitida Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma subocellata (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma subsericea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma sudorella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma terminella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma thermoxyla Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma tigrina (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma tischeriella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma trichophora (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma tricincta Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma trilunella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma trivitella (Swezey, 1913) 
 Hyposmocoma unicolor (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma veterella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma vicina Walsingham, 1907 
  
 Подрод Hyposmochoma:
 Hyposmocoma abjecta (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma adjacens (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma admirationis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma advena Walsingham, 1907/ 
 Hyposmocoma albifrontella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma albonivea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma alliterata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma alveata (Meyrick, 1915) 
 Hyposmocoma anisoplecta Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma arenella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma argentiferus (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma atrovittella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma auripennis (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma auropurpurea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma bacillella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma bella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma belophora Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma bilineata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma blackburnii (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma butalidella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma calva Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma candidella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma canella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma carbonentata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma carnea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma cincta Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma cinereosparsa Walsingham, 1907/ 
 Hyposmocoma commensella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma communis (Swezey, 1946) 
 Hyposmocoma conditella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma continuella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma coruscans (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma corvina (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma costimaculata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma crossotis Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma cupreomaculata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma discella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma divisa Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma domicolens (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma elegantula (Swezey, 1934) 
 Hyposmocoma empedota Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma endryas Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma evanescens Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma fallacella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ferricolor Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma fervida Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma filicivora Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma flavipalpis (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma fractinubella Wahingham, 1907 
 Hyposmocoma fractistriata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma fuscopurpurea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma fuscotogata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma geminella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma genitalis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma haleakalae (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma hemicasis Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma humerovittella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma hygroscopa Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma illuminata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma impunctata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma indicella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma intermixta Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma inversella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma iodes Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma irregularis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lacertella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lactea Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lacticretella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lebetella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma leporella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lignivora (Butler, 1879) 
 Hyposmocoma lineata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma liturata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lixiviella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma longisquamella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma lucifer Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ludificata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma lupella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma malornata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma marginenotata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma mediella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma mediospurcata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma mesorectis Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma metallica Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma metrosiderella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma mimema Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma mimica Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma modesta Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma montivolans (Butler, 1882) 
 Hyposmocoma nebulifera Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma neckerensis (Swezey, 1926) 
 Hyposmocoma nephelodes Walsingham, 1908 
 Hyposmocoma niger Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma nigralbida Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma nigrescens Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma nividorsella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma notabilis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma numida Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ochreocervina Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma ochreociliata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma oxypetra Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma paradoxa Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma parda (Butler, 1881) 
 Hyposmocoma partita Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma patriciella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma persimilis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma petroscia Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma phalacra Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma pharsotoma Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma picticornis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma progressa Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma prophantis Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma propinqua Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma pseudolita Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma punctiplicata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma quinquemaculata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma rhabdophora Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma rubescens Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma sabulella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma saccophora Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma saliaris Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma scapulellum (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma schismatica Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma scolopax Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma semicolon (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma semifusa (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma sideritis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma similis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma somatodes Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma straminella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma subcitrella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma subflavidella Wralsingham, 1907 
 Hyposmocoma subscolopax Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma suffusa (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma suffusella (Walsingham, 1907) 
 Hyposmocoma swezeyi (Busck, 1914) 
 Hyposmocoma syrrhaptes Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma tarsimaculata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma tenuipalpis Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma tetraonella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma thiatma Meyrick, 1935
 Hyposmocoma thoracella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma tomentosa Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma torella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma torquata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma trifasciata (Swezey, 1915) 
 Hyposmocoma trimaculata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma trimelanota Meyrick, 1935 
 Hyposmocoma tripartita Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma triptila Meyrick, 1915 
 Hyposmocoma trossulella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma turdella Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma unistriata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma vermiculata Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma vinicolor Walsingham, 1907 
 Hyposmocoma virgata Walsingham, 1907

 Другие виды, не отнесённые к известным подродам:
 Hyposmocoma ekemamao Schmitz and Rubinoff, 2009
 Hyposmocoma kaikuono Schmitz & Rubinoff, 2008
 Hyposmocoma kapakai Schmitz & Rubinoff, 2008
 Hyposmocoma kaupo Schmitz & Rubinoff, 2008
 Hyposmocoma kikokolu Schmitz and Rubinoff, 2009
 Hyposmocoma laysanensis Schmitz and Rubinoff, 2009
 Hyposmocoma menehune Schmitz and Rubinoff, 2009
 Hyposmocoma mokumana Schmitz and Rubinoff, 2009
 Hyposmocoma molluscivora Haines & Rubinoff, 2006
 Hyposmocoma nihoa Schmitz and Rubinoff, 2009
 Hyposmocoma opuumaloo Schmitz and Rubinoff, 2009
 Hyposmocoma papahanau Schmitz and Rubinoff, 2009

См. также 
 Земноводные гусеницы

Примечания

Ссылки 
 
 Caterpillars with a taste for the flesh of snails. Biologist finds new species in Hawaii.

Роскошные моли
Эндемики Гавайских островов
Насекомые Океании
Роды чешуекрылых